Osoby:
 Szymon Laks – polski kompozytor

Inne:
 „Laks” – norweski torpedowiec
 „Laks” – norweski torpedowiec

Zobacz też:
 Lachs
 Lacs
 Lax